Eyczing ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph von Eyczing (1501–1563), österreichischer Adliger
 Michael I. von Eyczing (1468–1522), österreichischer Adliger
 Oswald von Eyczing (1400–1480), österreichischer Adliger
 Oswald Philipp von Eyczing (1512–1587), österreichischer Adliger 
 Ulrich von Eyczing (um 1395–1460), Hubmeister König Albrechts II.

Siehe auch:
 Eyczinger
 Eitzing (Begriffsklärung)
 Eizing